Двозірковий офіцер — це старший командир у багатьох збройних силах з кодуванням НАТО — OF-7. Термін використовують у деяких країнах які не є членами НАТО. Зазвичай такими офіцерами є контрадмірал, майор-генерал або у повітряних силах з відмінною структурою, віце-маршал повітряних сил.

Австралійські звання 

У ЗС Австралії двозірковими офіцерами є:
 Контрадмірал (ВМС Австралії)
 Майор-генерал (Австралійська армія)
 Віце-маршал повітряних сил (Повітряні сили Австралії)

Бразильські звання 

 General de Brigada (СВ Бразилії)
 Contra Almirante (ВМС Бразилії)
 Brigadeiro (ВПС Бразилії)
Двозіркове звання у Бразилії є першим генеральським званням. Офіцери цього рангу зазвичай командують бригадами.

Канадські звання 
 Контрадмірал (Військово-морські сили Канади)
 Генерал-майор (Канадська армія та Повітряні сили Канади)
Замість зірок у канадських збройних силах використовують кленові листи. Клинові листи використовують з короною Св. Едварда та схрещеними саблею та жезлом. До уніфікації звання віце-маршал повітряних сил було двозірковим у ВПС Канади.

Німецькі звання 
Рівноцінним німецьким двозірковим званням (OF-7) у Бундесвері є:
 Generalmajor та Konteradmiral
 Generalstabsarzt та Admiralstabsarzt
Не треба плутати з Generalmajor та Vizeadmiral (однозіркові звання; OF-6) які використовували у Вермахті до 1945 або у Національній народній армії (Східна Німеччина) до 1990.

Індійські звання 

 Віце-маршал повітряних сил (Повітряні сили Індії)
 Генерал-майор (Індійська армія)
 Контрадмірал (ВМС Індії)
 Головний інспектор (Поліція Індії)

Пакистанські звання 
 Додатковий генеральний інспектор поліції (Поліція Пакистану)
 Віце-маршал повітряних сил (ВПС Пакистану)
 Генерал-майор (Армія Пакистану)
 Контрадмірал (ВМС Пакистану)

Звання Бангладешу 
 Додатковий генеральний інспектор (Поліція Бангладешу)
 Віце-маршал повітряних сил (ВПС Бангладешу)
 Генерал-майор (Армія Бангладешу)
 Контрадмірал (ВМС Бангладешу)

Філіппінські звання 
 Генерал-майор (Армія Філіппін)
 Генерал-майор (ВПС Філіппін)
 Контрадмірал (ВМС Філіппін)
 Контрадмірал (Берегова охорона Філіппін)
 Директор Поліції (Національна поліція Філіппін)
 Директор пожежної охорони (Бюро пожежної охорони)
 Директор в'язниці (Бюро з в'язничного управління та пенології)

Звання Великої Британії 
 Контрадмірал (Військово-морські сили Великої Британії)
 Майор-генерал (Британська армія)
 Віце-маршал повітряних сил (Повітряні сили Великої Британії)

Звання США 
 Контрадмірал (Військово-морські сили США, Берегова охорона США, Офіцерський корпус охорони здоров'я США та Національний офіцерський корпус управління океанографічними та атмосферними проблемами США)
 Генерал-майор (Армія США, Корпус морської піхоти США та Повітряні сили США)

СРСР / Російська Федерація 
Введення генеральських звань у СРСР відбулося в 1940 році. Найнижче генеральське звання, генерал-майор, мало за знаки розрізнення по дві зірки на петлицях. При вводі нових знаків розрізнення в 1942 році, двозірковим генералом стає генерал-лейтенант (генерал-майор почав носити на погонах по одній зірці).

У російській та радянських арміях, звання з двома зірками відповідало генерал-лейтенанту, проте генерал який командує підрозділом, який є рівноцінний двозірковому генералу НАТО (дивізія) має звання генерал-майор. Це також відноситься до повітряних сил, МВС, поліції, ФСБ тощо. Це відбувається через те, що в Росії бригадами командують полковники, тому найменшим підрозділом яким командує генерал є дивізія. У флоті рівноцінним званням є контрадмірал.

Україна

Збройні сили України 
З 30 березня 1920 року в Україні генерал-полковник стає двозірковим генералом, але 16 червня 1920 року відбувається зміна у знаках розрізнення (генерал-хорунжий отримує зірку на петлиці) і  генерал-полковник стає тризірковим генералом, а генерал-поручник стає двозірковим. Не дивлячись на зміну знаків розрізнення кількість генеральських званні не змінювалася. З 1921 року, УНР перестає існувати, внаслідок окупації червоними військами. .

У 1991 році Україна відновлює свою незалежність. В Збройних силах України (як і у інших країн які утворилися на руїнах СРСР), звання та знаки розрізнення зберігалися за радянським стандартом. По дві зірки на погонах мають генерал-лейтенант, та віцеадмірал.
5 липня 2016 року був затверджений президентом України «Проект однострою та знаки розрізнення Збройних Сил України». В Проекті серед іншого розглянуті знаки розрізнення військовослужбовців Передбачалося реформувати перелік військових звань, серед іншого повинні були з’явитися звання бригадний генерал та комодор, а двозірковим званням ставало звання генерал-майор та контрадмірал.

20 листопада 2017 року виходить наказ Міністерства оборони України № 606 де уточнюються правила носіння і використання однострою військовослужбовцями. Генерал-лейтенанти та віцеадмірали продовжують носити на погонах по дві зірочки, але зірочки замість п’ятипроменевих стають чотирипроменевими.

4 червня 2020 року Верховна Рада України ухвалила законопроект, що до нової системи військових звань. Серед змін у Законі було передбачено створення звання бригадний генерал, яке стало наймолодшим генеральським званням в Збройних силах України. Закон набув чинності 1.10.2020 року. Знаки розрізнення які до 2020 року відповідали званню генерал-майор (одна зірка на погоні), починають відповідати новому званню - бригадний генерал. Генерал-майори починають використовувати знаки розрізнення у вигляді двох зірок на погоні, стаючи повноцінними двозірковими генералами.

Національна поліція України 
Після відновлення незалежності Україною в 1991 році правоохоронні органи (міліція) використовували спеціальні звання за радянським зразком, які відповідали військовим званням. В 2015 році була проведена реформа правоохоронних органів унаслідок чого з’являється національна поліція. Замість двозіркового звання «генерал-лейтенант міліції», з’являється звання «генерал поліції 2 рангу» .

Див. також 
 Звання та відзнаки НАТО
 Тризіркове звання
 Однозіркове звання

Примітки 

Військові звання